Elvira Madigan – acrobata circense danese originaria della Germania

Film
L'impossibile amore (Elvira Madigan) – film svedese del 1943 diretto da Åke Ohberg;
Elvira Madigan – film svedese del 1967 diretto da Bo Widerberg
Elvira Madigan – film danese del 1967 diretto da Poul Erik Møller Pedersen

Ulteriori occorrenze
Tema da "Elvira Madigan" (o Theme from Elvira Madigan) è il titolo convenzionalmente usato per indicare il brano musicale riferito al secondo movimento andante dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 21 K 467 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Il gruppo musicale pop svedese Komeda ha registrato una canzone dal titolo Elvira Madigan inclusa nell'album distribuito sul mercato inglese Kokomemedada
 Il gruppo musicale folk inglese Mr. Fox ha registrato una canzone dal titolo Elvira Madigan inclusa nell'album The Gipsy
Elvira Madigan è una symphonic black metal band svedese